Faded – singolo di Kate DeAraugo del 2006; una cover è stata realizzata dai Cascada nel 2008
 Faded – singolo di Tyga del 2012
 Faded – singolo di Zhu del 2014
 Faded – singolo di Alan Walker del 2015